Aceasta este lista planetelor minore cu numerele 264001–265000.

264001–264100

264101–264200

264201–264300

264301–264400

264401–264500

264501–264600

264601–264700

264701–264800

264801–264900

264901–265000

Referințe
Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (260001)-(265000) (IAU Minor Planet Center)

Lista planetelor minore (264001-265000)